Stola kan have flere betydninger:

 Stola (kvindekjole) – gammel romersk betegnelse for en kvindekjole
 Stola (præsteskærf) – præsteskærf
 Stola (sjal) – sjal eller tørklæde